Fieberkraut bezeichnet als Pflanzenname:

 Mutterkraut
 Tausendgüldenkraut, insbesondere Echtes Tausendgüldenkraut